Eds distrikt kan syfta på:

Eds distrikt, Uppland
Eds distrikt, Värmland
Eds distrikt, Ångermanland

Se även
Eds församling
Eds socken